Protoclythia är ett släkte av tvåvingar. Protoclythia ingår i familjen svampflugor.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Svampflugor
Protoclythia